Bizzarri ist der Familienname folgender Personen:
 Albano Bizzarri (* 1977), argentinischer Fußballtorhüter
 Carla Bizzarri (* ?), italienische Schauspielerin
 Claudio Bizzarri (* 1933), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Andrea Bizzarri (1802–1877), italienischer Kardinal
 Hugo Oscar Bizzarri (* 1956), argentinischer Hispanist
 Libero Bizzarri (1926–1986), italienischer Journalist und Dokumentarfilmer
 Luca Bizzarri (* 1971), italienischer Schauspieler
 Massimo Bizzarri (* 1948), italienischer Liedermacher und Komponist
 Nino Bizzarri (* 1949), italienischer Regisseur
 Stefano Bizzarri (* 1990), italienischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Bizzarrini, Bizzarini, Bizarre